Garageband kan stå för:

 Garageband – en term som oftast används för musikgrupper som just bildats
 Garagerock – en musikgenre som växte sig stor i början på 1960-talet, främst i USA, men även i andra länder
 Garageband (datorprogram) – ett datorprogram utvecklat av Apple för att skapa musik eller poddsändningar